Ytterby kan avse:

 Ytterby – del av tätorten Kungälv, före 1965 Kungälvs Ytterby
 Ytterby socken – Kungälvs kommun
 Ytterby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
 Ytterby församling – en tidigare församling i Göteborgs stift (–2015)
 Ytterby kyrka – en kyrkobyggnad i  Kungälv-Ytterby församling
 Ytterby gamla kyrka – en ruin
 Ytterby distrikt – ett distrikt i Kungälvs kommun och Västra Götalands län
 Ytterby station – en station i Ytterby längs Bohusbanan
 Ytterby gruva – en gruva som ligger på Resarö i Stockholms skärgård i Vaxholms kommun
 Ytterby (naturreservat) – ett naturreservat i Åtvidabergs kommun
 Ytterby, Jomala – en by i Jomala kommun, Åland

Se även 
Ytterbyn